Рафаэль Пачеко Эрнандес (, ) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Мальорки, а также в обсерватории Consell. В период с 1997 по 2003 год совместно с другим испанским астрономом Анхель Лопес им было обнаружено в общей сложности 57 астероидов, три из которых он обнаружил самостоятельно.

Рафаэль Пачеко родился в 1954 году в Мадриде, но позднее переехал в Мальорку. Окончил Мадридский политехнический университет по специальности инженер телекоммуникаций. Проживает вместе с женой Терезой и двумя сыновьями.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

Публикации 
 Astrometría con CCD — Ángel López, Rafael Pacheco, Manolo Blasco (Tribuna de Astronomía nº125 abril de 1996)
 Aplicaciones de las CCD al seguimiento y búsqueda de asteroides — Ángel López, Rafael Pacheco (Meteors Sept/Oct 1997)
 Búsqueda y seguimiento de asteroides con CCD — Ángel López, Rafael Pacheco (Tribuna de Astronomía nº144 noviembre de 1997)
 Mosaicos de imágenes con CCD — Ángel López, Rafael Pacheco (Tribuna de Astronomía nº151 junio de 1998)
 Crónica de la aproximación a la tierra de 1998 QP — Ángel López, Rafael Pacheco (Tribuna de Astronomía nº159 febrero de 1999)

См. также 
 Хосе Комас Сола
 Жауме Номен
 Альваро Лопес-Гарсиа

Примечания

Ссылки 
 Rafael Pacheco

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Испании
Первооткрыватели астероидов
Выпускники Мадридского политехнического университета